Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1959 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 19 au . Ce tournoi de tennis est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Yola Ramírez et William Knight battent Renee Schuurman et Rod Laver en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1959
France Double mixte
France Double mixte
Sport en France en 1959
Sport en mai 1959